Сергей Полторацкий:
 Полторацкий, Сергей Александрович (род. 1947) — советский тяжелоатлет, чемпион мира; заслуженный мастер спорта СССР.
 Полторацкий, Сергей Дмитриевич (1803—1884) — известный русский библиофил и библиограф.